Bundesliga 2019/2020 był to 57. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Sezon rozpoczął się 16 sierpnia 2019 roku. 13 marca 2020 roku rozgrywki zostały zawieszone ze względu na pandemię COVID-19. Zgodnie z decyzją Niemieckiego rządu, 16 maja zespoły wróciły do gry i dokończyły sezon. Sezon zakończył się 27 czerwca 2020 roku.

Tytuł z poprzedniego sezonu obronił Bayern Monachium. Beniaminkami były: 1. FC Köln (powrót do Bundesligi po roku przerwy), SC Paderborn 07 (powrót do Bundesligi po 4 latach) oraz Union Berlin (debiut w Bundeslidze). Z ligi spadły: Fortuna Düsseldorf (po 2 sezonach w Bundeslidze z rzędu) oraz SC Paderborn 07. Werder Brema zagrał w barażach o utrzymanie z trzecim zespołem 2. Bundesligi, FC Heidenheim i po remisie w dwumeczu 2:2, dzięki większej liczbie bramek strzelonych na wyjeździe, utrzymał się w lidze.

Tytuł króla strzelców zdobył Robert Lewandowski, który strzelił 34 gole.

Drużyny

Rozgrywki

Tabela

Miejsca po danych kolejkach

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Baraże 
W dwumeczu, którego stawką było miejsce w Bundeslidze w następnym sezonie, zmierzyły się 16. drużyna Bundesligi,  oraz trzecia drużyna 2. Bundesligi, . Zwycięzca dwumeczu otrzymywał prawo gry w najwyższej klasie rozgrywkowej w następnym sezonie, natomiast przegrany kolejny sezon miał zagrać w 2. Bundeslidze.

 wygrał w dwumeczu dzięki większej liczbie bramek strzelonych na wyjeździe.

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Hat tricki 

4 - strzelił 4 bramki w meczu

Najlepsi asystenci 

Źródło:

Czyste konta 

Źródło:

Prezydenci, trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Stadiony

Stroje i sponsorzy

Zobacz też 
 Bundesliga niemiecka w piłce nożnej
 2. Fußball-Bundesliga (2019/2020)
 3. Fußball-Liga (2019/2020)
 Regionalliga (2019/2020)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
2019 w Niemczech
2020 w Niemczech